Notingo – vescovo della diocesi di Brescia e della diocesi di Verona del IX secolo
 Notingo – vescovo della diocesi di Costanza del X secolo
 Notingo – vescovo della diocesi di Novara del IX secolo